Brown-out (elektriciteit) - spanningsdip
 Brown-out (psychologie) - psychische aandoening